Ulica Stalowa (TERYT, baza (ULIC) – ul. Stalowa (20808)):
 Ulica Stalowa w Warszawie
 Ulica Stalowa we Wrocławiu

Przypisy

Bibliografia 
 

Stalowa